Korevaar ist der Familienname folgender Personen:

 Demi Korevaar (* 2000), niederländische Volleyballspielerin 
 Jacob Korevaar (* 1923), niederländisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Jan Jaap Korevaar (* 1957), niederländischer Wasserballspieler
 Jeanne Korevaar (* 1996), niederländische Radsportlerin
 Nijs Korevaar (1927–2016), niederländischer Wasserballspieler